Емъёган — название рек:

Ханты-Мансийский автономный округ
Емъёган (приток Ендыря)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Емъёган (верхний приток Оби)
Емъёган (нижний приток Оби)
Емъёган (река, впадает в Шурышкарский Сор)
Емъёган (приток Полуя)